Sometimes (Ash)
Sometimes (Britney Spears), een single van Britney Spears
Sometimes (Erasure)
Sometimes (Hooverphonic)
Sometimes (My Bloody Valentine)
Sometimes, een lied van Ariana Grande